Bataliony saperów (pionierów) noszące numer „3”:

Wojska Polskiego
 III Batalion Saperów (1919–1929)
 3 Batalion Saperów Wileńskich (1929–1939)
 3 Batalion Saperów (1939)
 3 Karpacki Batalion Saperów (1942–1947)
 3 Batalion Saperów (1943–1944) → 8 Kołobrzeski Batalion Saperów

Cesarskiej i królewskiej Armii
 Batalion Pionierów Nr 3 (1893–1912)
 Batalion Pionierów Nr 3 (1912–1917)
 Batalion Saperów Nr 3 (1912–1917)